Petersbach kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Petersbach, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Österrike 

 Petersbach (vattendrag i Österrike, Niederösterreich), 
 Petersbach (vattendrag i Österrike, Tyrolen), 

Robotskapade Österrikeförgreningar